En français, le terme « nucléus » (du latin nucleus, noyau) peut désigner :
 Archéologie préhistorique
 un nucléus (Préhistoire), bloc de pierre débité pour produire des éclats ou des lames
 Cytologie
 le noyau d'une cellule
 Eau
 le noyau de condensation sur laquelle la vapeur d'eau contenue dans l'air se dépose pour former une gouttelette
 Musique
 Nucleus, un groupe de jazz-rock britannique
 Presse écrite
 Nucleus (revue), une ancienne revue scientifique française
 Informatique
 , un système d'exploitation temps réel pour l'informatique embarquée, développée par une société filiale de Siemens.
 Nuclei System Technology, une société fabless produisant des processeur RISC-V open source sous licence Apache 2.0.
 Apiculture
 une ruchette pour l'élevage de reines